Struwe ist ein Familien- und Ortsname:

Familienname:
 Alfred Struwe (1927–1998), deutscher Schauspieler
 Amand Jegorowitsch Struwe (1835–1898), russischer Militäringenieur und Unternehmer
 Carsten Struwe (* 1962), deutscher Automobilrennfahrer
 Catharina Struwe (* 1962), deutsche Theater-Schauspielerin
 Christian Struwe (1968–2006), deutscher Journalist und Rundfunktechniker
 Ewald Struwe (1921–2000), deutscher Journalist
 Friedrich Georg Wilhelm Struve (1793–1864), deutscher Astronom und Geodät
 Hanna Zetterberg Struwe (* 1973), schwedische Schauspielerin und Politikerin der Vänsterpartiet
 Jochen Struwe (* 1956), deutscher Betriebswirt und Unternehmensberater
 Kai Struwe (* 1965), deutscher Musiker und Komponist
 Michael Struwe (* 1955), deutscher Mathematiker
 Pjotr Berngardowitsch Struwe (1870–1944), russischer  Philosoph, Historiker, Ökonom und Publizist
 Ruth Struwe (* 1946), deutsche Prähistorikerin
 Wassili Wassiljewitsch Struwe (1889–1965), russischer Althistoriker, Orientalist und Ägyptologe

Ortsname:
 Struwe, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen: Pobeda (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch:
 Strube
 Struve